Krumnow ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Jürgen Krumnow (1943–2015), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Krumnow (* 1944), deutscher Bankkaufmann und Manager